ABN est un code qui peut désigner :
 .

ABN est un sigle qui peut faire référence à :
 ABN, un groupe de musique s'étant produit lors de l'édition 1998 du festival Rock Werchter ;
 Bloc des nations anti-bolchéviques ;  
 Algemeen Beschaafd Nederlands.
 l'.